Marsa kan syfta på:

Frankrike 

 Marsa, Aude, departementet Aude i regionen Occitanien,

Malta 

 Il-Marsa, ort och kommun,